Wyszków – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim, w gminie Wyszków 
 Wyszków – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim, w gminie Bogatynia 
 Wyszków – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie węgrowskim, w gminie Liw
 Wyszków – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim
 Wyszków – dawna gromada w powiecie wyszkowskim
 Wyszków – dawna gromada w powiecie węgrowskim
 Wyszków – dawna gmina wiejska w województwie lubelskim/warszawskim
 Wyszków – stacja kolejowa w mieście Wyszków, w województwie mazowieckim
 Wyszków – potoczna nazwa wzgórza klasztornego nad rzeką Regą w Trzebiatowie
 Wyszków – część wsi Wróblin w Polsce, położona w województwie opolskim, w powiecie prudnickim, w gminie Głogówek

Na Ukrainie:
 Wyszków – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie dolińskim 
 Wyszków – dzielnica Łucka

Zobacz też 
 Dekanat Wyszków, Bug Wyszków, KS Camper Wyszków, Wyszkowo, Wyszków Śląski, Powiat wyszkowski